Името Брягово носят две български села:

 село Брягово (Област Пловдив)
 село Брягово (Област Хасково)
 язовир Брягово в Област Пловдив